До́нохью () — фамилия ирландского происхождения. Известные носители:

Фамилия 
 Донохью, Аманда (род. 1962) — английская актриса театра, кино и телевидения.
  (род. 1947) — президент Католической Лиги США (1993 — )
  (1928—2021) — ирландский литературный критик.
 :
  (1908—1984) — американский режиссёр, продюсер, актёр и сценарист.
  (1931—2003) — американо-канадский баскетбольный тренер.
  (1920—1985) — американский химик.
 Донохью, Джо (1871—1921) — американский конькобежец.
 :
  (1853—1903) — американский художник и скульптор.
  (1928—2011) — американский епископ.
  (род. 1967) — американский автогонщик.
 Донохью, Закари (род. 1991) — американский фигурист.
 Донохью, Кетер (род. 1985) — американская актриса кино, телевидения и озвучивания.
  (род. 1983) — новозеландский актёр кино и телевидения.
 Донохью, Марк (1937—1975) — американский автогонщик.
  (род. 1947) — американская судья,  (1999—2006).
  (род. 1969) — английский дзюдоист.
 :
 Донохью, Питер (род. 1953) — британский пианист.
  (род. 1953) — американский гитарист.
  (1884—1945) — английский жокей.
  (род. 1938) — президент и CEO Торговой палаты США (1997—2021).
  (1863—1925) — «отец ».
  (1921—2002) — американский математик.
  (род. 1971) — британский палеонтолог, профессор палеобиологии Бристольского университета.
 Донохью, Шела (род. 1965) — американская гребчиха, тренер по гребле.
  (род. 1954) — американский политик: мэр г. Лоуэлл (Массачусетс) (1998—2002), городской управляющий Лоуэлла (2018 — )
 Донохью, Эмма (род. 1969) — ирландско-канадская писательница, драматург, литературовед и сценаристка.

См. также 
 Донахью
 О’Донохью